Masters 1983 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 23 - 30 januari 1983. Startfältet hade utökats till 16, från 12 föregående år, men var fortfarande inte baserat på världsrankingen, utan arrangörerna bjöd in vilka de ville.

Kanadensaren Cliff Thorburn vann sin första titel av sammanlagt tre i Masters. Dessa tre titlar placerar honom som delad tvåa i Mastershistorien, tillsammans med Steve Davis, Paul Hunter och Ronnie O'Sullivan. Endast Stephen Hendry är bättre, med sina sex titlar. Thorburn var fram till 2011 (då Ding Junhui vann) den ende från utanför Storbritannien (med Nordirland) som vunnit Masters.

Resultat 

1983 i Storbritannien
1983
Snookersäsongen 1982/1983